O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1995-96 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 44ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno. Os seis primeiros fazem um hexagonal para disputar o primeiro lugar do torneio, enquanto os outros seis vão para o Hexagonal do Rebaixamento: o último colocado era rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1996-97 - Segunda Divisão. O campeão e o vice são classificados para a Copa dos Campeões da CONCACAF de 1996

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1996 na Guatemala
1995 na Guatemala